Blang Bladeh (Jeumpa), een plaats in Indonesië
Blang Bladeh (Meukek), een plaats in Indonesië